Schedio era un nome attribuito a quattro figure della mitologia greca:

 Schedio – figlio di Ifito e uno dei capitani achei alla guerra di Troia. Venne ucciso da Ettore.
 Schedio – figlio di Perimede, un altro capitano acheo. Venne parimenti ucciso da Ettore.
 Schedio – uno dei pretendenti di Penelope
 Schedio  – un guerriero troiano, ucciso da Neottolemo